Østerhede kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østerhede (Enslev Sogn) – en bebyggelse i Enslev Sogn
 Østerhede (Hald Sogn) – en bebyggelse i Hald Sogn
 Østerhede (Jernved Sogn) – en bebyggelse i Jernved Sogn
 Østerhede (Nees Sogn) – en bebyggelse i Nees Sogn
 Østerhede (Rømø Sogn) – en bebyggelse i Rømø Sogn
 Østerhede (Skærbæk Sogn) – en bebyggelse i Skærbæk Sogn
 Østerhede (Sønder Vium Sogn) – en bebyggelse i Sønder Vium Sogn
 Østerhede (Vodder Sogn) – en bebyggelse i Vodder Sogn
 Østerhede (Øster Løgum Sogn) – en bebyggelse i Øster Løgum Sogn